

События 
 13 января — посмертная премьера драматической оперы Эммануэля Шабрие «Briséïs»
 27 марта — провальная премьера Симфонии № 1 Сергея Рахманинова, дирижёр — Александр Глазунов
 8 сентября — Густав Малер становится руководителем Венской государственной оперы и вынужден отречься от иудаизма и стать католиком
 Джон Суза делает ранние фонографические записи рэгтаймов и кекуоков
 Скотт Джоплин публикует свои первые произведения
 Андре Мессаже становится директором Опера-Комик
 Ральф Воан-Уильямс учится и совершенствуется у Макса Бруха
 Новый театр в Бергамо переименовывают в Театр Доницетти
 Композитором Эноком Сонтонга сочинён национальный гимн Танзании «Mungu Ibariki Africa»
 Александр Скрябин женится на пианистке Вере Ивановне Исакович

Классическая музыка 
 Хуго Альвен — Симфония № 1
 Ферруччо Бузони — Концерт для скрипки
 Феликс Дрезеке — струнный квартет ля-мажор
 Поль Дюка — «Ученик чародея»
 Александр Маккензи — концерт для фортепиано
 Карл Нильсен — «Гимн любви»
 Николай Римский-Корсаков — Симфония № 2 «Антар»
 Артур Салливан — балет «Виктория и весёлая Англия»
 Александр Скрябин — соната для фортепиано № 2
 Асгер Хамерик — Симфония № 6 для струнного оркестра
 Александр фон Цемлинский — Симфония № 2
 Арнольд Шёнберг — струнный квартет ре-мажор
 Эрнест Шоссон — струнный квартет
 Рихард Штраус — «Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля»
 Джордже Энеску — соната № 1 для скрипки и фортепиано ре-мажор, опус 2
 Август Энна — Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор

Опера 
 Фредерик Делиус — «Коанга»
 Август Энна — «Девочка со спичками»
 Зденек Фибих — «Шарка»
 Вильгельм Кинцль — «Дон Кихот»
 Жюль Массне — «Сафо»
 Луиджи Манчинелли — «Эро и Леандро»

Родились 
 2 января —  (ум. ) — американская актриса и певица
 10 января —  (ум. ) — американский блюзовый гитарист и певец
 22 января
 Роза Понсель (ум. ) — американская оперная певица (сопрано)
  (ум. ) — британский певец, актёр и автор песен
 27 февраля — Мариан Андерсон (ум. ) — американская оперная певица (контральто)
 11 марта — Генри Коуэлл (ум. ) — американский композитор, пианист, музыкальный теоретик и педагог
 26 марта —  (ум. ) — шотландский скрипач
 28 марта — Херардо Родригес (ум. ) — уругвайский композитор, журналист, пианист и дирижёр
 1 апреля — Люсиль Боган (ум. ) — американская певица и автор песен
 17 апреля — Харальд Северуд (ум. ) — норвежский композитор
 19 апреля — Вивьен Сигал (ум. ) — американская актриса и певица
 2 мая —  (ум. ) — американский автор песен
 14 мая — Сидней Беше (ум. ) — американский и французский джазовый кларнетист и саксофонист
 29 мая — Эрих Вольфганг Корнгольд (ум. ) ― австрийский и американский композитор, дирижёр и педагог
 3 июня — Мемфис Минни (ум. ) — американская блюзовая певица, гитаристка и автор песен
 12 июня — Александр Тансман (ум. ) — польский и французский композитор, пианист и педагог
 22 июня — Бюль-Бюль (ум. ) — советский и азербайджанский оперный певец (лирико-драматический тенор), музыковед-фольклорист и педагог
 27 июня —  (ум. ) — американский композитор, поэт-песенник и издатель
 4 августа —  (ум. ) — американский музыкант и бэндлидер
 29 августа —  (ум. ) — датский и немецкий оперный певец (тенор)
 3 сентября —  (ум. ) — бразильский пианист, дирижёр и композитор
 8 сентября — Джимми Роджерс (ум. ) — американский кантри-певец и гитарист
 18 сентября
  (ум. ) — испанский композитор
  (ум. ) — американский автор песен
 11 октября —  (ум. ) — американский скрипач и бэндлидер
 26 октября —  (ум. ) — немецкая оперная певица (сопрано)
 2 ноября —  (ум. ) — британский актёр и певец
 12 ноября — Карл Маркс (ум. ) — немецкий композитор и музыкальный педагог
 19 ноября —  (ум. ) — американский автор песен
 20 ноября — Маргарет Сазерленд (ум. ) — австралийский композитор
 1 декабря — Андреас Незеритис (ум. ) — греческий композитор, пианист и педагог
 9 декабря — Гермиона Джинголд (ум. ) — британская и американская актриса и певица
 18 декабря — Флетчер Хендерсон (ум. ) — американский пианист, руководитель оркестра, аранжировщик и композитор
 30 декабря —  (ум. ) — итальянский поэт-песенник, режиссёр, драматург и сценарист

Скончались 
 10 февраля — Антонио Баццини (78) — итальянский скрипач, композитор и музыкальный педагог
 23 февраля — Вольдемар Баргиль (68) — немецкий композитор и музыкальный педагог
 25 февраля —  (83) — французская оперная певица (сопрано)
 7 марта —  (58) — шведский оперный певец (тенор)
 3 апреля — Иоганнес Брамс (63) — немецкий композитор и пианист
 8 апреля —  (62) — британский органист и композитор
 23 апреля — Клемент Харрис (25) — британский пианист и композитор
 21 мая — Кароль Микули (77) — польский пианист, композитор, дирижёр и педагог
 9 июня — Павел Пабст (43) ― немецкий и российский пианист, фортепианный педагог и композитор
 18 июня — Франц Кренн (81) — австрийский композитор, музыкальный педагог и органист
 1 августа —  (71) — итальянский производитель скрипок
 16 сентября —  (80 или 81) — валлийский музыкант и композитор
 20 сентября
 Карел Бендль (59) — чешский музыкант, композитор и дирижёр
  (64) — американский пианист и композитор
 11 октября — Леон Боэльман (35) — французский органист и композитор
 6 ноября — Эдуар Дельдеве (80) — французский скрипач, композитор и дирижёр
 14 ноября — Джузеппина Стреппони (82) — итальянская оперная певица (сопрано)
 4 декабря — Адольф Нойендорф (54) — американский композитор, скрипач, пианист, дирижёр, оперный режиссёр и театральный менеджер немецкого происхождения

См. также

Примечания

Литература